Chuki är en gammal romanisering av olika ortsnamn i Kina och kan syfta på:

Zhuji – en stad i Zhejiang-provinsen
Zhuxi – ett härad i Hubei

WP:Projekt Kina